Ersmark (Skellefteå), een plaats in de gemeente Skellefteå in het landschap Västerbotten en de provincie Västerbottens län in Zweden
 Ersmark (Umeå), een plaats in de gemeente Umeå in het landschap Västerbotten en de provincie Västerbottens län in Zweden